Föraktet kan avse:

 Föraktet (bok) – en bok från 1954 av Alberto Moravia, originaltitel Il disprezzo
 Föraktet (1963) – fransk-italiensk film i regi av Jean-Luc Godard, originaltitel: Le Mépris
 Föraktet (1973) – brittisk film i regi av Alan Bridges, vinnare av Guldpalmen i Cannes, originaltitel: The Hireling